Гран-при Турции  года - гонка Формулы-1,состоялась 21 августа 2005 года на трассе Истанбул Парк (Стамбул, Турция). Это был первый Гран-при Формулы-1, состоявшийся в Турции.

Тест-пилоты

Квалификация 

 Такума Сато блокировал Марка Уэббера и был наказан аннулированием квалификационного времени.
 Нараин Картикеян поменял два двигателя и был наказан перемещением на 10 позиций вниз на стартовой решетке.
 Михаэль Шумахер и Такума Сато перемещены на 10 позиций вниз на стартовом поле за смену двигателя перед гонкой.
 Такума Сато стартовал с пит-лейн.

Стартовая решетка

Гонка 

|}

 Поул: Кими Райкконен
 Быстрый круг: Хуан-Пабло Монтойя 1:24,770
 Круги лидирования: Кими Райкконен 1—58 (58).
 Посещаемость:
 Практика (пятница): 40 000
 Квалификация (суббота): 53 000
 Гонка (воскресенье): 100 000

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Турции